Spirala je, u matematici, krivulja koja se kružno udaljava (može se reći i: približava) od svog centra.

Dvodimenzionalne spirale 

Dvodimenzionalna spirala najlakše se opisuje preko polarnih koordinata, gdje je polumjer r kontinuirana monotona funkcija kuta θ. Kružnica se može smatrati posebnim slučajem spirale (funkcija nije striktno monotona, nego konstantna).

Neke od važnijih vrsta dvodimenzionalnih spirala su:

 Arhimedova spirala: r = a + bθ
 Fermatova spirala: r = θ1/2
 hiperbolična spirala: r = a/θ
 logaritamska spirala: r = abθ; (pojavljuje se u prirodi)
 Fibonaccijeva spirala i spirala zlatnog reza: posebni slučajevi logaritamske spirale.

Geometrija

bg:Спирала
bs:Spirala
ca:Espiral
cs:Spirála
de:Spirale
en:Spiral
eo:Spiralo
es:Espiral
eu:Kiribil
fi:Spiraali
fr:Spirale
he:ספירלה
hu:Spirál
it:Spirale
ja:渦巻
no:Spiral
pt:Espiral
ru:Спираль
simple:Spiral
sk:Špirála (matematika)
sl:Spirala
sv:Spiral
zh:螺线